Buchmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Buchmayr (* 1959), österreichischer Bibliothekar und Germanist
 Harry Rudolf Buchmayr (* 1957), österreichischer Politiker (SPÖ) 
 Maria Buchmayr (* 1970), österreichische Politikerin (GRÜNE)

Siehe auch:
 Buchmayer
 Buchmeier